

Сосновське — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Сосновське — село, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Сосновка (значення)
 Сосновський